Болгарский язык в Турции является родным приблизительно для 6800 человек (по оценкам организации ). По данным последней переписи населения Турции 1965 года, на которой задавался вопрос о языке, на болгарском как на родном говорили 4088 человек, как на втором — 46 742 человек, родным назвали помакский (этнолект болгар-мусульман) 23 138 человек, вторым — 34 234 человек.

Численность и доля 

Численность и доля жителей с родным болгарским языком по данным переписей населения в Турции с 1927 по 1965 годы:

Илы 
Численность и доля жителей с родным болгарским языком по данным переписи 1927 года, по илам (в алфавитном порядке):

СМИ 
На болгарском языке в Турции ведётся радиовещание, Радио Анкара транслирует программы на болгарском с 1940 года.

См. также 
 Население Турции

Примечания 

Языки Турции
Болгарский язык